«Mirror, mirror» es el principio de una conocida frase del cuento de hadas Blancanieves, «Mirror, mirror on the wall, who is the fairest of them all?» («Espejito, espejito en la pared, ¿quién es la más bella de todas?»). A partir de ello puede referirse a:
 Mirror, Mirror (1969), es el título original del cuarto episodio de la segunda temporada de Star Trek, la serie original
 Mirror, Mirror, película de 1979.
 «Mirror Mirror» (1981), canción de Diana Ross;
 «Mirror Mirror» (1998), canción de Blind Guardian;
 Mirror Mirror (2003), novela de Gregory Maguire; o a
 Mirror Mirror, película de 2006.
 Mirror Mirror (2012), película dirigida por Tarsem Singh.
 Mirror, Mirror (2017), novela escrita por Cara Delevingne.